Jméno svatý Cyril nese vícero postav církevních dějin:
 Svatý Cyril (826/827–869), autor hlaholice, překladatel Bible do slovanského jazyka, apoštol Slovanů a jeden z patronů Evropy, bratr Metodějův;
 Cyril Jeruzalémský (asi 315–386), jeruzalémský biskup a autor nejznámějších křestních katechezí;
 Cyril Alexandrijský (376–444), jeden z nejvýznamnějších teologů 5. století, učitel církve.